Горєлов — російське прізвище.

Особи 
 Горєлов Василь Павлович (1925 — 1943) — Герой Радянського Союзу (1944)
 Горєлов Володимир Михайлович (1899 — 1945) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944)
 Горєлов Володимир Петрович (1924 — 2007) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944)
 Горєлов Гаврило Микитович (1980 — 1966) — живописець. Жанрист і пейзажист
 Горєлов Іван Миколайович (1849 — 1925) — російський і радянський актор, театральний режисер
 Горєлов Іван Павлович (1918 — 1969) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944)
 Горєлов Ігор Юрійович (* 1969) — радянський і російський футболіст, пізніше тренер
 Горєлов Лев Миколайович (1969—2018) — радянський військовик, генерал-лейтенант, почесний громадянин Одеси
 Горєлов Микола Федорович (* 1948) — радянський велогонщик
 Горєлов Олександр Михайлович (* 1981) — російський хокеїст
 Горєлов Олександр Петрович (1923 — 1953) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1946)
 Горєлов Петро Тимофійович (* 1923) — Герой Радянського Союзу (1943)
 Горєлов Ростислав Гаврилович (1916 — 2004) — радянський живописець.
 Горєлов Сергій Дмитрович (1920 — 2009) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944), генерал-полковник авіації (1973), депутат Верховної Ради Української РСР 9-го скликання
 Горєлов Сергій Миколайович (* 1985) — російський футболіст
 Горєлов Федір Іванович (1867 — 1931) — генерал-лейтенант російської імператорської армії, учасник Білого руху

Російські прізвища